Comer může být:

 Comer (Georgie) – město v Georgii
 B. B. Comer (1848–1927) – americký politik
 Anjanette Comer (* 1939) – americká herečka